Данило — хутор в Бутурлиновском районе Воронежской области. Входит в состав Пузевского сельского поселения.

Расположен на левом берегу реки Данило в 9 км к юго-востоку от Пузево и в 22 км к юго-западу от Бутурлиновки. Вблизи хутора на реке имеется пруд, по плотине которого проходит подъездная дорога от Пузево.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района